Dryornis pampeanus — викопний вид хижих птахів родини катартових (Cathartidae), що існував в пліоцені в Південній Америці. Викопні рештки птаха знайдено у відкладеннях формації Монте-Ермосо в Аргентині.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Література 
 F. P. Moreno and A. Mercerat. 1891. Catalogue des Oiseaux Fossiles de la Republique Argentine conserves au Musee de la Plata. Anales del Museo de la Plata 1:1-71

Катартові
Викопні птахи
Птахи пліоцену
Вимерлі тварини, описані 1891